Världsutställningen i Bryssel kan syfta på:

Världsutställningen 1897
Världsutställningen 1910
Världsutställningen 1935
Expo 58 (1958)

Se även 
Världsutställning